Сороколетово — название населённых пунктов:

Россия 
 Сороколетово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Сороколетово — село в Арсеньевском районе Тульской области.

Украина 
 Сороколетово — село в Недригайловском районе Сумской области.